Salehabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Şāleḩābād (ort i Hamadan), 
 Şāleḩābād (ort i Ilam), 
 Şāleḩābād (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar